

Вальєр () — місто, штат Монтана
 Вальєр () — селище, штат Іллінойс

Вальєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Вальєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Вальєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез

Див. також 
 Валлє